Алекса́ндр Ли́берман: Либерман, Александр (1896—1978) — американский пианист, преподаватель.
 Либерман, Александр Евгеньевич (род. 1954) — предприниматель, благотворитель.
 Либерман, Александр Семёнович (1912—1999) — французский и американский художник, скульптор, редактор.